Кристальдо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кристальдо, Джонатан (род. 1989) — аргентинский футболист, нападающий «Палмейраса».
 Кристальдо, Луис (род. 1969) — боливийский футболист.
 Кристальдо, Франко (род. 1996) — аргентинский футболист.
 Кристальдо, Эрнесто (род. 1984) — парагвайский футболист.
 См. также 
 Кристальди